

Persone 

 Milva – cantante e attrice teatrale italiana

Musica 

Milva – album di Milva del 1965
Milva – album di Milva del 1966
Milva – album di Milva del 1967
Milva – album di Milva del 1977
Milva – album di Milva del 1988